LS3D Engine je herní engine vytvořený vývojářskou společností Illusion Softworks. Byl použit v těchto hrách:
 Mafia: The City of Lost Heaven (2002)
 Hidden & Dangerous 2 (2003)
 Chameleon (2005)
 Wings of War (2004)

Externí odkazy 
 Popis enginu v rozhovoru s Danielem Vávrou na IGN

Mafia
České herní enginy